Ван Несс () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
  (1946—2007) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Монреаль Алуэттс» (1970).
  (1769—1846) — американский политик, мэр Вашингтона (1830—1834), брат Корнелиуса Ван Несса.
  (род. 1987) — американский парикмахер, лауреат премии «Выбор критиков» в области реалити-шоу в категории «Мужчина года» (2019).
  (1782—1852) — американский юрист, политик, чиновник и дипломат, председатель Верховного суда штата Вермонт (1821—1823) и губернатор штата (1823—1826), посланник в Испании (1829—1836), брат Джона Питера Ван Несса.
  (род. 1961) — американский композитор, лауреат премии Echo Klassik за хоровое произведение (2005).

Другое 
 Ван-Несс — Ю-Ди-Си — станция Вашингтонгского метро.

См. также